Keine Grenzen (album)
 Keine Grenzen (utwór muzyczny)